Neuhuys ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Neuhuys (Johannes Albert Neuhuys; 1844–1914), niederländischer Genre- und Porträtmaler
 Jan Antoon Neuhuys (1832–1891), niederländischer Historien- und Genremaler
 Jozef Neuhuys (1841–1889), niederländischer Landschaftsmaler